Моё второе я:

 Моё второе Я (фильм) — США, 1984 ()
 Моё второе я (телесериал, 1988) — Канада ()
 Моё второе я (телесериал, 1997) — Германия ()
 Моё второе я (телесериал, 2004) — Колумбия ()